Lizard kan syfta på:

 Lizard, England – en ort i Cornwall (distrikt), Cornwall, England
 Lizard (musikalbum) – ett musikalbum av den progressiva rockgruppen King Crimson
 Lizard (musikgrupp)
 Lizard (seriefigur) – en fiktiv karaktär i serien om Spindelmannen